Centar za cjeloviti razvoj neprofitna je udruga građana iz Splita.

Djelatnosti 

Ciljevi i djelatnosti udruge su:
 promicanje cjelovitog razvoja čovjeka i društva
 promicanje i očuvanje kulturnih i društvenih vrijednosti i religijske kulture
 priređivanje ciklusa javnih predavanja i tribina
 organiziranje priredbi, predavanja, seminara i simpozija
 pokretanje kulturno informativnih centara i savjetovališta
 pomaganje pojedincima, udrugama i ustanovama
 organiziranje studijskih putovanja
 promicanje međunarodne suradnje i suradnje s različitim kulturnim i vjerskim udrugama 

Suorganizator je programskog sadržaja međunarodnih manifestacija Dani kršćanske kulture.

Zalaže se za novu evangelizaciju. Osnivač je portala Bitno.net, preko kojega ostvaruje neke od djelatnosti utvrđenih svojim statutom, prvenstveno ispunjavajući prazninu nedostatka kvalitetnih sadržaja za duhovnu formaciju katolika na Internetu na hrvatskom jeziku. Brine o financiranju portala i organizaciji volonterske suradničke mreže.

Nadahnuće 

Naziv i djelovanje udruge inspirirani su riječima Pape Benedikta XVI.: Evanđelje nas podsjeća da čovjek ne živi samo o kruhu: duboka želja čovjekova srca ne može se zadovoljiti samo materijalnim dobrima. Čovjekov je horizont bez sumnje viši i širi; zato svaki plan razvoja mora imati pred očima, pored materijalnog, i duhovni razvoj osobe, koja je obdarena dušom i tijelom. To je cjeloviti razvoj, na koji se konstantno referira socijalni nauk Crkve. Taj razvoj ima svoj mjerodavni kriterij u pokretačkoj sili “ljubavi u istini”.

Izvori 

Katoličanstvo u Hrvatskoj
Hrvatske udruge